Flagy puede referirse a:
 Flagy, comuna francesa de Alto Saona.
 Flagy, comuna francesa de Saona y Loira.
 Flagy, comuna francesa de Sena y Marne.